Chalais (Charente), ciutat de França al departament de Charente (regió de Poitou-Charentes)
 Chalais (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 Chalais (Indre), municipi francès al departament de l'Indre 
 Chalais (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Cantó de Chalais, cantó del departament francès de la Charente (regió de Poitou-Charentes)
 Comtat de Chalais, jurisdicció feudal francesa centrada al castell de Chalais, a la Charente 
 Orde de Chalais, orde monàstic de tipus semieremític